Negotino (mac. Неготино) – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Wrabcziszte, niedaleko Gostiwaru.

Wsie w Macedonii Północnej